Hermann Focke ist der Name von

* Hermann Focke (Politiker) (1865–1951), deutscher Landwirt und Politiker
 Hermann Focke (Bildhauer)  (1924–2020), deutscher Bildhauer, Zeichner und Maler